Circonscription de Wukiro (centre)
 Circonscription de Wukiro (est)